Le Public, journal
 Le Public (), opéra du compositeur espagnol Mauricio Sotelo

Voir aussi 
 Théâtre Le Public